«Garcin» puede referirse a:
 Garcin (apellido), apellido.
 Garcin, empleado como abreviatura para indicar al micólogo francés Robert Garcin como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales. 
 Garcin (Trou-du-Nord), 1ª sección comunal de la comuna de Trou-du-Nord.